Allen je lahko:
 Allen, Río Negro
 Allen (priimek)
 Allen, Severna Irska
 hurikan Allen